Виктор Александрович Двуре́ченских (2 сентября 1955, Липецк) — московский  политический деятель. Председатель Контрольно-счётной палаты Москвы, депутат Московской городской Думы второго созыва (1997—2000). Полковник запаса. Заслуженный экономист Российской Федерации.  Кандидат философских наук.

Биография 
С 1972 года служил в рядах советской армии.

В 1977 году окончил с отличием Военную академию им. Дзержинского по специальности «инженер-электронщик».

Избирался членом бюро МГК ВЛКСМ, членом ЦК ВЛКСМ (1987—1991).

В 1992 году окончил Академию им. Ленина по специальности «педагог-психолог».

В 1994 году окончил Центр правовой переподготовки при Гуманитарной академии Вооруженных сил по специальности «юрист».

В 1995 году уволен в запас; полковник запаса.

В 1995—1996 годах — организатор и руководитель ЗАО «Реалисты»

В 1996—1997 годах — ректор Национального Института им. Екатерины Великой, одного из первых негосударственных вузов России.

В 1996—1998 годах — член Совета движения «Честь и Родина».

С декабря 1997 года — депутат Московской городской Думы второго созыва.

16 февраля 2000 года Постановлением Московской городской Думы впервые назначен Председателем Контрольно-счётной палаты Москвы.

С августа 2002 года профессор кафедры Экономического права Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.

18 февраля 2004 года вновь назначен Московской городской Думой Председателем Контрольно-счётной палаты Москвы.

1 марта 2017 года переназначен Московской городской Думой на должность Председателя  на новый срок.

Деятельность Двуреченских В.А. на государственной должности города Москвы отмечена государственными наградами: орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ссылки 
 http://bujet.ru/whitepages/98572.php
 http://c-society.ru/wind.php?ID=3518
 http://www.megapir.info/megapir/141
 http://www.vesti.ru/doc.html?id=425891
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910280040?index=24&rangeSize=1

Государственные деятели Российской Федерации
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Полковники (Российская Федерация)
Депутаты Московской городской думы